XP kan syfta på:

 XP – en systemutvecklingsmetodik, se Extreme programming
 Windows XP – ett operativsystem utvecklat av Microsoft
 XP – erfarenhetspoäng
 XP  – de grekiska bokstäverna Chi (X) och Rho (P), begynnelsebokstäverna i χριστος (Kristus), se kristusmonogram